Прествич - фамилия и топоним:

Фамилия 
 Прествич, Доун — американская телевизионная писательница и продюсер. 
 Прествич, Джозеф (1812—1896) — британский геолог и промышленный деятель.
 Прествич, Майкл (род. 1943) — английский учёный-историк.

Топоним 
 Прествич — район Большого Манчестера.

См. также 
 Медаль Прествича
 Претвич